Hartl (Steiermark) - gemeente in Oostenrijk
 Ada Kretzer-Hartl - Duitse auteur van kinder- en jeugdboeken
 Alois Hartl - Duits hulpbisschop in het Aartsbisdom München en Freising